ТРФ — многозначная аббревиатура:
 ТРФ — таблица размещения файлов
 ТРФ — таксономические решающие функции
 ТРФ — тепловодная рыбная ферма
 ТРФ — терморазделение фаз
 ТРФ — тиреотропин-рилизинг-фактор
 ТРФ — тиролиберин
  — трансформирующий ростовой фактор
 ТРФ — тройник раструб-фланец
 ТРФ — тригонометрический ряд Фурье

См. также 
  — аббревиатура латиницей